Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Ostaszewski – polski adwokat i wojskowy
 Jacek Ostaszewski – polski muzyk, kompozytor, reżyser teatralny
 Krzysztof Ostaszewski – polski matematyk
 Paweł Ostaszewski – polski psycholog
 Piotr Ostaszewski – profesor nauk humanistycznych, ambasador RP w Korei Południowej
 Piotr Ostaszewski (pilot) – uczestnik Bitwy o Anglię
 Piotr Witold Ostaszewski – profesor nauk weterynaryjnych
 Teofil Wojciech Ostaszewski – polski ziemianin, pisarz, działacz społeczny i gospodarczy